Ахемени́ды () — династия царей Древней Персии (705(?)—330 до н. э.).

Ведёт начало от Ахемена, вождя союза персидских племён. Потомок Ахемена Кир II Великий, правивший (558—530 до н. э.) в Парсе и Аншане (Северный Элам), основал огромную Персидскую империю, объединившую большинство стран Ближнего и Среднего Востока. В 330 до н. э. под ударами армии Александра Македонского государство Ахеменидов прекратило существование. Принадлежность к династии Дария I не доказана, ещё больше сомнений вызывает связь с Ахеменидами Бесса, объявившего себя царём под именем Артаксеркс V.

Правителей из династии Ахеменидов, начиная с Камбиса II, захватившего Египет, историк Манефон поместил в качестве фараонов в XXVII древнеегипетскую династию.

Происхождение 
История династии Ахеменидов в основном известна благодаря греческим историкам, таким как Геродот, Ктесий и Ксенофонт и поздним иранским источникам, а так же Танаху и другим еврейским религиозным текстам. 

Согласно Геродоту, Ахемениды были кланом из племени Пасаргадов и поселились вокруг места Пасаргад. Возможно, они правили другими персидскими племенами в IX веке до нашей эры. Греки считали, что род Ахеменидов как и весь персидский народ, произошёл от Перса, сына Персея.

Дарий I проследил свою генеалогию до Ахемена, однако нет никаких свидетельств того, что царя звали Ахемен, персы называли его Хахаманишом (Haxāmaniš).

Представители династии 
В русской исторической традиции ахеменидских царей принято называть греческими вариантами их имён. В списке помимо этих общепринятых эллинизированных форм приведены оригинальные персидские имена.

 Ахемен (Хахаманиш, , Haxāmaniš) (? — 675 до н. э.)
 Теисп (Чишпиш, , Čišpiš) (675—640 до н. э.)
 Кир I (Куруш, , Kuruš) (640—580 до н. э.)
 Камбис I (Камбуджия, , Kambūjiya) (580—559 до н. э.)
 Кир II Великий (Куруш, , Kuruš) (559—530 до н. э.), основатель Персидской империи, погиб в бою с массагетами
 Камбис II (Камбуджия, , Kambūjiya) (530—522 до н. э.), якобы покончил жизнь самоубийством
 Смердис (Бардия, , Bardiyā) (март — сентябрь 522 до н. э.), сторонниками Дария I выдавался за узурпатора-мага Гаумату
 Дарий I Великий, Гистасп(ид) (Дараявахуш, , Dārayavahuš) (522—486 до н. э.)
 Ксеркс I (Хшаярша, , Xšayāršā) (486—464 до н. э.)
 Артаксеркс I, Макрохейр (Артахшасса, , Artaxšaçā) (464—424 до н. э.)
 Ксеркс II (Хшаярша, , Xšayārša) (май — июль 424 до н. э.)
 Секудиан (Сехудон, sekhudon), 6 месяцев (423 до н. э.)
 Дарий II Ох, Нот (Дараявахуш Вахаука, , Dārayavahuš) (423—404 до н. э.)
 Артаксеркс II Арсак, Мнемон (Артахшасса Арсак, , Artaxšaçā ) (404—358 до н. э.)
 Артаксеркс III Ох (Артахшасса Вахаука, , Artaxšaçā) (358—337 до н. э.)
 Артаксеркс IV Арс (Артахшасса, , Artaxšaçā ) (337—335 до н. э.)
 Дарий III Кодоман (Дараявахуш, , Dārayavahuš) (335—330 до н. э.), убит Бессом, занявшим его место.
 Артаксеркс V Бесс (Артахшасса, , Artaxšaçā ) (330—329 до н. э.)

Генеалогия

Примечания

См. также 
 Империя Ахеменидов
 Архитектура Ахеменидов
 Петубаст III
 Псамметих IV

Ссылки 
 
 
 Richard Nelson Frye. Handbuch der Altertumswissenschaft: Alter Orient-Griechische Geschichte-Römische Geschichte. Band III,7: The History of Ancient Iran. 1984. S. 359. ISBN 3-406-09397-3, 9783406093975

Династии Древнего Ближнего Востока
 
27